Ez a szócikk tartalmazza a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak listáját. A lista csak a Magyar Labdarúgó-szövetség által hivatalosan elismert mérkőzéseken szerepelt játékosokat tartalmazza.

A válogatottban eddig 1024 játékos lépett pályára. A legtöbb válogatottsággal Dzsudzsák Balázs rendelkezik, aki 109-szer szerepelt a válogatott mérkőzésein. A legtöbb gólt Puskás Ferenc szerezte, összesen 84-et.

Játékosok

Azonos név esetén a név mellett zárójelben a születési év is szerepel.
Klub: A játékos az első válogatottsága idején ebben a klubban játszott, a klub neve annak az évnek megfelelő
Poszt: K: kapus; V: hátvéd; KP: középpályás; CS: Csatár
M: mérkőzések száma; G: gólok száma;
Első: az első válogatottság évszáma; Utolsó: az utolsó válogatottság évszáma;
Gy: győztes mérkőzések száma; D: döntetlen mérkőzések száma; V: vesztes mérkőzések száma
 aktív játékos, a legutóbb kihirdetett keret tagja
 aktív játékos (aktív játékosnak tekintendő, aki nem szerepel a legutóbb kihirdetett keretben, de még nem jelentette be a visszavonulását a válogatottól vagy a labdarúgástól)
 az Aranycsapat tagjai
 az első válogatott tagjai
Sorrend: mérkőzések száma; név betűrendben.
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2022. november 20. (Magyarország–Görögország, felkészülési mérkőzés)

20 vagy több válogatottság

6–19 válogatottság

3–5 válogatottság

1–2 válogatottság

Klubstatisztika 
Az alábbi lista mutatja, hogy hány játékos játszotta az első válogatott mérkőzését az adott klub játékosaként.
Magyar klubok

130 játékos
Ferencvárosi TC
120 játékos
Újpest FC
109 játékos
MTK Budapest FC
75 játékos
Budapest Honvéd FC
70 játékos
Vasas SC
46 játékos
MOL Fehérvár FC
37 játékos
Győri ETO FC
26 játékos
Budapesti TC
25 játékos
Csepel SC
24 játékos
Debreceni VSC
22 játékos
Törekvés SE
21 játékos
33 FC

20 játékos
Pécsi Mecsek FC
16 játékos
Nemzeti SC
14 játékos
Diósgyőri VTK
Szombathelyi Haladás
13 játékos
III. Kerületi TVE
12 játékos
FC Tatabánya
11 játékos
Magyar AC
10 játékos
Szegedi AK
9 játékos
Vác FC
8 játékos
Salgótarjáni BTC
Zalaegerszegi TE FC
7 játékos
Bocskai FC
Budapesti Postás SE
Sabaria FC

6 játékos
Békéscsaba 1912 Előre
Gamma FC
Nagyváradi AC
Paksi FC
Phöbus FC
5 játékos
Budapesti AK
Dunaújváros FC
Puskás Akadémia FC
Szolnoki MÁV FC
4 játékos
Budapesti EAC
Elektromos SE
FC Sopron
3 játékos
BFC Siófok
BVSC-Zugló
Dorogi FC
Magyar Úszó Egylet
Műegyetemi AFC
VLS Veszprém

2 játékos
1908 Szentlőrinci AC KSE
Nyíregyháza Spartacus FC
Stadler FC
Terézvárosi TC
Vívó és Atlétikai Club
1 játékos
Attila FC
Budapesti MÁVAG
Ékszerész SC
Erzsébeti TC
Gázgyár
Herminamezei AC
KAOE
Mezőkövesd Zsóry FC
Rákospalotai EAC
Szegedi EAC
Szegedi Honvéd SE
Szegedi VSE
Szürketaxi FC
Tipográfia TE
Tungsram SC
Újpesti Törekvés SE
VII. kerület SC
|}
Külföldi klubok
2 játékos

 Plymouth Argyle FC
 FC Red Bull Salzburg

 FC Energie Cottbus
 Hertha BSC
 FK Dinamo Kijiv

|}
1 játékos

 Barnsley FC
 Bolton Wanderers FC
 Newcastle United FC
 Stoke City FC
 Tottenham Hotspur FC
 Walsall FC
 FC Wacker Innsbruck
 Grazer AK
 SK Sturm Graz
 Beerschot AC
 Cercle Brugge KSV
 KRC Genk
 K Sint-Truidense VV

 Lommel SK
 Royal Antwerp FC
 Apóllon Lemeszú
 FC København
 FC Dallas
 Sporting Kansas City
 AZ Alkmaar
 SC Cambuur
 HNK Rijeka
 AÉK
 KKS Lech Poznań

 KP Legia Warszawa
 WKS Śląsk Wrocław
 1. FC Kaiserslautern
 1. FSV Mainz 05
 RB Leipzig
 SpVgg Greuther Fürth
 SSV Ulm 1846
 SV Waldhof Mannheim
 Internazionale
 Palermo FC
 SSD Parma Calcio 1913

 UC Sampdoria
 SK Brann
 Tromsø IL
 FC Porto
 Livingston FC
 Real Madrid Castilla
 Real Zaragoza
 FC Lugano
 FC DAC 1904
 ŠK Slovan Bratislava
 Osmanlıspor
|}

Rekordok

Jegyzetek

Források

Magyar labdarúgás
Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák